Llanelli peut désigner :
 Llanelli, une ville et communauté du sud-ouest du pays de Galles ; 
 , une communauté du sud-ouest du pays de Galles ;
 le borough de Llanelli, un ancien district administratif du comté du Dyfed, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 Llanelli, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Llanelli, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 1918 pour les élections générales de la Chambre des communes.

Voir aussi
 Llanelly